

Гур'євськ — місто, окружний центр, Калінінградська область
 Гур'євськ — місто, окружний центр, Кемеровська область